Sprute ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Sprute (* 1949), deutscher Künstler
 Jürgen Sprute (1935–2009), deutscher Philosoph